Instrumentationslehre bezeichnet:

 die Theorie der Instrumentierung, siehe Instrumentation
 Instrumentationslehre (Hector Berlioz/Richard Strauss), eine Strauss’sche Neuausgabe des Berlioz’schen Grand Traité d’instrumentation et d’orchestration modernes